Il doppio dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Wayne Arthurs e Paul Hanley erano i detentori del titolo, ma Arthurs ha deciso di non partecipare.
Solo Hanley ha partecipando facendo coppia con Radek Štěpánek e ha vinto in finale 5–7, 7–6(5), 7–5, contro Jonathan Erlich e Andy Ram.

Teste di serie

  Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (primo turno)
  Martin Damm /  Cyril Suk (semifinale)

  Wayne Black /  Kevin Ullyett (primo turno)
  Jared Palmer /  Pavel Vízner (quarti)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2004
ATP Tour 2004